

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.
 Русские названия взяты из книг «Флора европейской части СССР» и «Флора СССР» (см. раздел Литература)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Примечания

Литература 
 
  

Клевер